pod Aisne w czasie I wojny światowej doszło do 3 bitew:
 I bitwa pod Aisne 12–15 września 1914
 II bitwa pod Aisne 16 kwietnia – 9 maja 1917
 III bitwa pod Aisne 27 maja – 6 czerwca 1918